Sammut o Samut puede hacer referencia a:

  Frans Sammut (1945–2011), novelista maltés; o
 Kevin Sammut (1981 - ), exfutbolista maltés.